Corno peut désigner:

 Corno (artiste), artiste peintre québécoise;
 Famille Corno, famille patricienne de Venise ;
 Corno Giovine, commune italienne de la province de Lodi en Lombardie ;
 Corno di Rosazzo, commune italienne de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie Julienne en Italie ;
 Corno, éditeur italienne